Avoca Township peut désigner les townships suivants  :

 Avoca Township du comté de Livingston dans l'Illinois.
  du comté de Pottawatomie en Oklahoma.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships